Michal Gašparík (ur. 1956) - czechosłowacki i słowacki piłkarz oraz trener piłkarski
 Michal Gašparík (ur. 1981) - słowacki piłkarz oraz trener piłkarski